«Леге́нда» — київське видавництво сучасної української прози, яке створює художньо цікаві, суспільно резонансні, літературно значимі книжки про українців, книжки українських авторів, які творять Легенду про нас і наш світ.

Гасло видавництва — «Легенда твориться нині».

Головний редактор — Юрій Бедрик.

Інформація 
Засноване 7 липня 2017 року командою дитячого видавництва «Фонтан казок».

Видавництво співпрацює лише з українськими авторами, таким чином розвиваючи і підтримуючи сучасну українську літературу.

Серед авторів «Легенди» — Степан Процюк, Леся Демська, Олег Рибалка, Тетяна Стрижевська, Роксолана Сьома, Дмитро Білий.

Видавнича концепція 
Проза – основа літератури. Вона прописує час і людину в ньому: як людина нині мислить, чим живе, що її хвилює, до чого вона прагне, про що мріє. Саме в прозі закладаються й розвиваються світоглядні ідеї, саме через прозу вони доходять до мисливих особистостей – читачів, покликаних сприйняти їх і адаптувати в життя, трансформувати або ж відкинути.

По-справжньому сучасна проза має розповідати про нас те, чого ми самі про себе не знаємо, або ледь здогадуємося, або воліємо замовчати.

Мало того: по-справжньому сучасна проза має пропонувати відповіді на життєво важливі питання: чому ми є такі, якими є; як і чому ми стали саме такими, а не інакшими; куди ми рухаємося і навіщо; якими воліємо стати відтак.

Сучасна українська проза свої ключові завдання поки що виконує далеко не повною мірою. В останні роки у нас активно розвиваються легкі жанри, спрямовані на задоволення миттєвих потреб не надто вибагливого читача. Без сумніву, такі тексти потрібні, їхню роль не варто применшувати — але сучасне українське суспільство, яке динамічно розвивається, вже не може задовольнятися лише ними.

Сучасним українцям потрібні цікаві, яскраві, хвацькі, добре прописані, «м'язисті» тексти, в яких притомно осмислювалося б наше минуле й сучасне і проектувалися б моделі майбутнього. Тексти, які генерують ідеї, ставлять питання і пропонують на них актуальні відповіді. Тексти, які творять легенду про нас — ту, за якою нас упізнаватимуть майбутні покоління.
І це мусять бути передовсім українські тексти — цю інтелектуальну й духовну потребу годі виповнити самими лише перекладами.

Саме тому команда, яка в українській дитячій літературі зреалізувала «Фонтан казок», в українській дорослій літературі створила «Легенду» — видавництво сучасної української прози, покликане творити книжки для сучасних мислячих і креативних українців, які прагнуть не загубитися в динамічному світі, а скористатися цією динамічністю, щоб задавати нові тренди й генерувати нові ідеї, базовані на глибинному розумінні людської природи.

Книжкові серії 

Мислива серія

 Степан Процюк. Травам не можна помирати. – К.: Легенда, 2017. – 256 с.
 Олег Рибалка. Гра в життя. – К.: Легенда, 2017. – 224 с.

Ефектна серія

 Леся Демська. Літо психіатра. – К.: Легенда, 2018. – 176 с.
Роксолана Сьома. Світи суміжні. - К.: Легенда, 2018. - 216 с.
Дмитро Білий. Кабінет доктора Калігуси. - К.: Легенда, 2018. - 352 с.

Барвиста серія

 Тетяна Стрижевська. Де ESC з моїх халеп? – К.: Легенда, 2018. – 256 с. 

Поза серіями

 Антологія українських письменників Донбасу "Порода". Упорядкування Веніаміна Білявського і Микити Григорова. Передмова Івана Дзюби. – К.: Легенда, 2017. – 384 с.

Відзнаки та нагороди 

 Антологія українських письменників Донбасу "Порода" стала лауреатом конкурсу "Найкраща книга Запорізької книжкової толоки-2017" у номінації "Українська художня література" і отримала відзнаку Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки
 Роман-триптих Олега Рибалки "Гра в життя" завоював відзнаку конкурсу "Глиняний кіт"-2017 "за найкращу книжку року в жанрі фентезі" 
Роман Степана Процюка "Травам не можна помирати" став переможцем конкурсу "Найкраща книжка Прикарпаття-2017" у номінації "Проза" і увійшов у ТОП-10 найкращих українських художніх книжок за версією книгоблогерів
Відзнака "Дебют видавництва" від простору української дитячої книги "БараБука" за повість Тетяни Стрижевської "Де ESC з моїх халеп?"
Роман Роксолани Сьоми "Світи суміжні" увійшов у ТОП-10 найкращих художніх книжок українських авторів за версією книгоблогерів

Рецензії 

 Андрій Кокотюха. Слідство веде психіатр 
 Аня Остапчук. "Гра в життя", яка вона?
 Ірина Варламова. Любов і ґаджети. ESC для халеп не передбачено 
Леся Демська презентує детектив "Літо психіатра" у програмі Марини Фіалко "Том перший" на радіо НВ
Тетяна Безушко-Граб. ESC та халепи 
Марта Мадій. Трикутники і багатокутники (рецензія на роман Степана Процюка "Травам не можна помирати") 
Український детектив з ноткою гумору. #ЧитаємоРазом «Літо психіатра» 
Леся Зеліско. Парадокс психіатра: рецепт детективного літа 
Катерина Савенко. Вихід із майже дорослих халеп 
Рецензія Оксани Пелюшенко про книжку Тетяни Стрижевської "Де ESC з моїх халеп?" 
Світлана Лупаренко. Вбивства, замах, пограбування - а як ви проводите свою відпустку? 
ПОДРОСТКИ ОДОБРИЛИ: РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ "ДЕ З ESC МОЇХ ХАЛЕП?" ТАТЬЯНЫ СТРИЖЕВСКОЙ 
Любов Базь. Коли розум перемагає зло 
Ігор Зіньчук. «Літо психіатра». Палкий український детектив 
Уривок з книги Лесі Демської «Літо психіатра» 
Віталіна Макарик про детектив Лесі Демської "Літо психіатра" 
Олена Юрчук. Про трави, яким не можна помирати 
Оксана Жуган. Кінематографічний роман 
Олег Коцарев. Антологія "Порода" засвідчує: література Донбасу - частина української
Марія Чадюк. Прийняти минуле й рухатись далі 
Христина Букатчук. Повія і мадонна 
Олег Коцарев. Прочитати Донбас 
Руслана Битківська. Роман-триптих Олега Рибалки «Гра в життя». Віднайдіть ключ до замкнутих у романі таємниць 
Юрій Телець про антологію українських письменників Донбасу "Порода" 
Алла Рогашко Книга, що спонукає до Прагнення 
Алла Рогашко про "Гру в життя" Олега Рибалки 
Марія Карп'юк. Олег Рибалка "Гра в життя": як не програти? 
Відеорецензія Гульбану Бібічевої на "Гру в життя" Олега Рибалки
Олексій Неживий. А порода таки є… 
Тетяна Синьоок. Перевідкрити літературну Донеччину 
Катерина Савенко. «Травам не можна помирати», або Незагоєна рана українського народу 
Гульбану Бібічева у блозі про "Гру в життя" Олега Рибалки 
Жанна Куява. Інший Донбас: про антологію «Порода» 
Ірина Варламова. ДІАГНОЗ: БАЖАННЯ ПРАВДИ (Читацька рецензія на роман Степана Процюка «Травам не можна помирати») 
Анатолій Власюк. ПОЧУТИ УКРАЇНСЬКИЙ ДОНБАС 
Любов Базь. “Гра в життя”, або Сходинками першоміфу 
Анастасія Дзюбак. Антологія «Порода»: самородки і шлак Донбасу 
Юлія Лісовська. Людина чи система. Хто переможе у романі Степана Процюка "Травам не можна помирати"? 
Леся Зеліско. А травам можна? 
Олександр Подвишенний. Дебютна іскра Олега Рибалки 
Оксана Пелюшенко про "Гру в життя" Олега Рибалки 
Ігор Зіньчук. Імперія страху: за романом Степана Процюка "Травам не можна помирати" 
Євген Мурашко. Чи можливий український Коельйо? 
Руслана Битківська. Найгустіша темрява перед світанком 
Уривок з роману Олега Рибалки «Гра в життя» 
Антологія українських письменників Донбасу «Порода». Фрагмент роману Ірен Роздобудько 
Алла Рогашко про роман Степана Процюка "Травам не можна помирати" 
Світлана Пиркало. Книга року ВВС: Детектив про пристрасті в селі 
Уривок з неоготичного трилера Дмитра Білого "Кабінет доктора Калігуси" 
Юлія Гашинська про трилер Дмитра Білого "Кабінет доктора Калігуси" 
Ігор Зіньчук про роман Роксолани Сьоми "Світи суміжні" 
Віталіна Макарик про роман Роксолани Сьоми "Світи суміжні" 
Юлія Гашинська про роман-триптих Олега Рибалки "Гра в життя" 
Тетяна Петренко. Страхіття по-галицьки у трилері «Світи суміжні» Роксолани Сьомої 
Алла Рогашко. "Літо психіатра" - детектив із витриманою інтригою 
Уривок з роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"
Микита Лукаш. Про повість Тетяни Стрижевської "Де ESC з моїх халеп?" очима підлітка 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МИСТИКИ, ТАЙН И СТРАННЫХ ПОЛЕТОВ ДУШИ - РОМАН РОКСОЛАНЫ СЬОМОЙ "СВІТИ СУМІЖНІ" 
Аня Остапчук про роман Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Примітки

Джерела та посилання 
 Сайт видавництва "Легенда" 
 Сторінка видавництва у соціальній мережі Facebook 
Видавництво “Легенда”: “Проза в наш час є візитною карткою будь-якої національної літератури” 
Тетяна Стрижевська для #ПроЧитання: «У магію я не вірю, а в силу слова – ще й як!» 
СТЕПАН ПРОЦЮК – ВІД А ДО Я
Юрій Бедрик для #ПроЧитання: «Вміти читати взагалі і вміти читати конкретний твір – то зовсім різні речі!» 
Олег Рибалка в ефірі радіо "Ера"
Леся Демська: У нас таке життя, що кожному варто мати у друзях психіатра 
МЕНТОР ЛЮДСЬКИХ ДУШ: СТЕПАН ПРОЦЮК 

Видавництва Києва